Борис Михайлович Афанасьев (1920—1976) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Борис Афанасьев родился 5 июня 1920 года в Брянске в рабочей семье. Окончил фабрично-заводское ученичество, после чего работал токарем, затем бригадиром ремонтной базы № 6 посёлка Урицкий в черте города Брянск. В 1940 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1941 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу пилотов. С апреля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К апрелю 1945 года капитан Борис Афанасьев был заместителем командира эскадрильи 21-го истребительного авиаполка 259-й истребительной авиадивизии 3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. В 1943 году вступил в ВКП(б).

В 1943—1945 годах Афанасьев совершил 367 боевых вылетов, принял участие в 23 воздушных боях, в которых сбил лично 8 самолётов и 1 самолёт в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года капитан Борис Афанасьев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1956 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава.

В 1955—1957 годах — командир 348-го иап 113-й иад 22-й воздушной армии (штаб в Петрозаводске).

В 1960 году в звании полковника был уволен в запас. Умер 14 сентября 1976 года. Похоронен в Риге, на кладбище Микеля.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, рядом медалей.

Список известных побед Б. М. Афанасьева 
Всего сбитых самолётов — 8 + 1 [ 7 + 1 ]; боевых вылетов — 367; воздушных боёв — 23.

Примечания

Литература 
 
 Дриго С. В. За подвигом — подвиг. — Калининград, 1984. — С. 252—253.
 
 Быков М. Ю. Победы сталинских соколов. — ЯУЗА — ЭКСМО, 2008.

Похороненные на кладбище Микеля
Выпускники Чугуевской школы пилотов
Лётчики Великой Отечественной войны